Agua Dulce kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Agua Dulce (Californië)
Agua Dulce (El Paso County, Texas)
Agua Dulce (Nueces County, Texas)